38-й отдельный инженерный батальон — воинское подразделение Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны. Также существовал 38-й отдельный инженерный батальон Балтийского флота

История 
Сформирован в составе Северо-Западного фронта (по данным Перечня № 27) 9 июля 1941 года, хотя по Справочнику боевого состава советской армии числится с первого дня войны.

В составе действующей армии с 9 июля 1941 по 8 апреля 1943 года и с 9 июля 1943 по 8 июня 1944 года.

Повторил боевой путь c начала войны 11-й армии, а с июня 1942 года 27-й армии.

8 июня 1944 года перефоримрован в 254-й отдельный инженерно-сапёрный батальон

Полное наименование 
 38-й отдельный инженерный Корсунский батальон

Подчинение

Командиры 
 майор Шпиц Иосиф Хацкелеевич

Награды и наименования

Другие инженерно-сапёрные подразделения с тем же номером 
 38-й отдельный сапёрный батальон 15-го стрелкового корпуса 1-го формирования
 38-й отдельный сапёрный батальон 126-го лёгкого горнострелкового корпуса 1-го формирования
 38-й гвардейский отдельный сапёрный батальон
 38-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 10-й инженерно-сапёрной бригады
 38-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 58-й инженерно-сапёрной бригады
 38-й отдельный штурмовой инженерно-сапёрный батальон
 38-й отдельный батальон собак-миноискателей и истребителей танков
 38-й отдельный понтонно-мостовой батальон
 38-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон

См. также 
 15-й стрелковый корпус

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году